Dilbert (1999-2000) – amerykański serial animowany stworzony na podstawie komiksu Scotta Adamsa pod tym samym tytułem. Powstało 30 odcinków tej kreskówki. W Polsce ten serial był niegdyś emitowany wyłącznie na nieistniejącym już kanale Wizja Jeden.

Bohaterowie 
 Dilbert
 Dogbert
 Wally
 Alice

Wersja polska 
Na zlecenie Wizji TV wersja polska: Master Film
Reżyseria: Maria Horodecka
Dialogi: Joanna Klimkiewicz i Magdalena Kiesewetter
Dźwięk: Renata Wojnarowska
Montaż: Gabriela Turant-Wiśniewska
Kierownictwo produkcji: Dariusz Falana
Wystąpili:
 Grzegorz Wons – Dilbert
 Aleksander Mikołajczak – Wally
 Mieczysław Morański – Dogbert
 Małgorzata Duda – Alice
 Mirosław Zbrojewicz – szef Dilberta
 Zbigniew Suszyński – głośny Howard
 Wojciech Paszkowski – Kotbert
 Ryszard Nawrocki
Elżbieta Kopocińska-Bednarek

i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1999
Seriale telewizyjne zakończone w 2000